

Toponyme 
 Scheuren, commune suisse

Patronyme 
 Aegidius Johann Peter Joseph Scheuren (1774-1844), peintre et lithographe allemand, père de Caspar
 Caspar Scheuren (1810-1887), peintre et illustrateur prussien, fils de Johann Peter